Двуцветный фруктовый голубь (Ducula bicolor) — довольно крупная птица двухцветной окраски, вид семейства голубиные, обитающая в лесах, манграх и кустарниках в Юго-Восточной Азии, начиная с Мьянмы и Таиланда до острова Ява на юге и на восток до Филиппин и Новой Гвинеи (полуостров Чендравасих).  Населяет небольшие острова и прибрежные территории. В этих местах он довольно обычен.

Таксономия этого вида не является до конца решённым вопросом. Иногда в него в качестве подвидов включают некоторые другие виды рода (Ducula spilorrhoa, Ducula subflavescens, Ducula luctuosa). Широко распространённый номинативный подвид двуцветного фруктового голубя отличается чисто белыми бёдрами и подхвостьем (хотя последнее часто бывает с тёмным пятном на самой верхушке), и узким голубоватым с тёмной вершиной клювом. У прочих подвидов бёдра и подхвостье несут чёрные пятна, в окраске клюва присутствуют желтоватые тона. Ducula melanura, обитающий на Молуккских островах, иногда считают подвидом Ducula spilorrhoa или Ducula bicolor, так как он имеет черты обоих видов.

Примечания

Ссылки 
 Grimmett, Birds of India, Inskipp and Inskipp, ISBN 0-691-04910-6

Плодоядные голуби
Животные, описанные в 1786 году
Птицы Австралии
Птицы Азии